Le nom Pierre Huguet peut référer à :
 Pierre Huguet, homme politique français ;
 Pierre Huguet, joueur français de rugby à XV.